Szakács Imre (1948) festőművész
 Szakács Imre (1957) jogász, országgyűlési képviselő